

Завідовиці — село в гміні Берутув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Завідовиці — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства